standaryzacja (psychometria)
 standaryzacja (statystyka)
 standaryzacja (technika)
 standaryzacja (socjolingwistyka)

Zobacz też 
 normalizacja